Gossenbach und Goßenbach sind Gewässernamen:

 Gossenbach (Gail), rechter Zufluss der Gail gegenüber Liesing, Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Gossenbach (Isel), rechter Zufluss der Isel aus den Villgratner Bergen bei Neugarten, Gemeinde St. Johann im Walde, Bezirk Lienz, Tirol
 Gossenbach (Mullitzbach), linker Oberlauf vom Polekofel des Mullitzbachs, linker Zufluss der Isel vor Ainet, Bezirk Lienz, Tirol
 Gossenbach (Parthe), einer der Quellbäche der Parthe in Glasten, Bad Lausick, Sachsen
 Gossenbach (Stunzach), linker Zufluss der Stunzach an der Stadtgrenze von Rosenfeld zu Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Goßenbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) vor der Kohlhütte von Kirchheimbolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Gosenbach
 Gossengraben